Чад в даний час ділиться на 22 регіони (області;  ).

 З 1962 по 1999 рік Чад був розділений на 14 префектур (Детальніше Префектури Чаду).
 У 1999 році вони були замінені 28 департаментами.
 У 2002 році вони були замінені 18 регіонами.
 У 2008 році число регіонів було збільшено до 22, шляхом утворення нових чотирьох регіонів на місці існуючих в 1999-2002 рр. департаментів .

Кожна область розділена на 2-4 департаменти, окрім міста Нджамени, яка розділена на 10 районів (arrondissements).

Примітки